And Justice for None — седьмой студийный альбом американской группы Five Finger Death Punch, вышедший 18 мая 2018 года на лейбле Prospect Park. Является последним альбомом с барабанщиком Спенсером, покинувшим группу в декабре 2018 года из-за проблем со здоровьем.

На церемонии вручения премии Bandit Rock Awards 2019 года альбом был признан лучшим международным альбомом.

Запись 
Альбом уже был готов в конце 2016 года, но из-за трудностей с лейблом Prospect Park, релиз альбома был перенесён на 2018 год. В 2017 году вышел сборник хитов A Decade of Destruction, в который вошли 2 песни, записанных для седьмого студийного альбома: «Trouble» и кавер-версия The Offspring «Gone Away». Первым синглом альбома «And Justice for None» является «Fake», выпущенный 5 апреля 2018 года, за ним вышел «Sham Pain», который появился в сети 20 апреля того же года. 4 мая 2018 года вышел заключительный сингл «When the Seasons Change».

В апреле 2019 года Five Finger Death Punch выпустили сингл «Blue On Black», в записи которой приняли участие гитарист «Queen» Брайан Мэй, а также Брэнтли Гилберт и Кенни Уэйн Шеппард. Все средства от продаж сингла были перечислены в благотворительный фонд Gary Sinise Foundation, занимающийся помощью американским ветеранам.

Коммерческий успех 
За первую неделю продажи альбома в США составили 71 000 копий. Летом 2020 года RIAA сертифицировала And Justice for None как золотой, продав более 500 000 копий. GLF сертифицировала And Justice for None как золотой, продав более 15 000 копий на территории Швеции.

Список композиций

Чарты и сертификации

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификации

Участники записи 
 Айвен Муди — вокал
 Золтан Батори — ритм-гитара
 Джексон Хук — соло-гитара, бэк-вокал
 Крис Кейл — бас-гитара, бэк-вокал
 Джереми Спенсер — ударные

Примечания 

Альбомы Five Finger Death Punch